

Nom commun 
 Le terme mousseron est le nom usuel pour un champignon comestible, le Tricholome de la Saint-Georges.
 Le terme faux mousseron est le nom usuel pour un champignon, le Marasme des Oréades.
 Le terme mousseron d'automne est le nom usuel pour un champignon, le Clitocybe nébuleux.
 Mousseron Jurassien est également une marque commerciale créée à la fin du  par la coopérative agricole « Fromagerie du Haut-Jura »  et apposée sur un fromage au lait cru à  pâte pressée cuite.

Nom propres 
 Jean-Marc Mousseron (1931-2000) était un professeur de droit spécialiste du droit de l'entreprise
 Jules Mousseron (1868-1943) était mineur et poète.